Швец, Михаил:
 Швец, Михаил Фёдорович (1880—1938) — артист русской и американской оперы (бас-профундо).
  (род. 1987) — чешский футболист.